Power Metal е четвърти студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден през месец май 1988 г. от Metal Magic Records. Това е първи албум с новия вокалист Фил Анселмо.

Състав 
 Фил Анселмо – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Марк Ферари – китара (песни 3 и 5)
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 1988 година
Албуми на Пантера